Ковзан — фамилия. Известные носители:

 Ковзан, Александр Иванович (1862—1917) — член Государственной думы Российской империи III и IV созывов от Самарской губернии.
 Ковзан, Борис Иванович (1922—1985) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

См. также 
 Ковзаны